|}
Die Bahnstrecke Peking–Shenyang ist eine Schnellfahrstrecke in der nordchinesischen Provinz Hebei.

Geschichte 
Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2014. Am 29. Dezember 2018 wurde der Abschnitt Chengde–Shenyang der Strecke eröffnet, am 22. Januar 2021 die restliche Strecke.

Technische Parameter 
Die zweigleisige, elektrifizierte Strecke ist ca. 700 km lang und ist für 350 km/h Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Der Ende 2018 eröffnete Abschnitt Chengde–Shenyang ist 506 km lang, wobei hier zunächst die Höchstgeschwindigkeit auf 300 km/h beschränkt war. Die Kosten für den Bau dieses Abschnitts betrugen 124,5 Mrd. Renminbi (16,1 Mrd. Euro).

Verkehr 
Die schnellsten Verbindungen auf der Neubaustrecke zwischen Shenyang Nord und Peking Chaoyang benötigte im März 2022 eine Fahrzeit von zwei Stunden und 45 Minuten.

Literatur 
 bac: China nimmt zahlreiche Neubaustrecken in Betrieb. In: Eisenbahn-Revue International 4/2019, S. 186f.

Einzelnachweise 

Schnellfahrstrecke in der Volksrepublik China
Verkehr (Hebei)
Schienenverkehr (Peking)
Chengde
Shenyang